Eef Haaze, Nederlands kanovaarster
 Guy Haaze, Belgisch syndicalist en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam